Rodríguez Peña ist der Familienname folgender Personen:

 Darío Octavio Rodríguez Peña (* 1974), uruguayischer Fußballspieler, siehe Darío Rodríguez
 Nicolás Rodríguez Peña (1775–1853), argentinischer Politiker
 Saturnino Rodríguez Peña (1765–1819), argentinischer Militär und Politiker
 Xosé Henrique Rodríguez Peña (1942–2006), spanischer Architekt und Politiker

Rodríguez Peña ist der Name folgender Orte:

 Rodríguez Peña (Chubut), Ort in Argentinien
 Rodríguez Peña (Mendoza), Ort in Argentinien